Brossard steht für

 Brossard, eine Stadt in der kanadischen Provinz Québec

Brossard ist der Familienname folgender Personen:

 Edmond Brossard (1900–??), französischer Hindernisläufer
 Geneviève Brossard de Beaulieu (1755–1835), französische Malerin
 Nicole Brossard (* 1943), kanadische Schriftstellerin, Herausgeberin und Feministin
 Phénix Brossard (* 1992), französischer Schauspieler
 Sébastien de Brossard (1655–1730), französischer Komponist, Musikpädagoge, Sammler und Musikschriftsteller